Relentless youth, je predvsem hardcore punk glasbena skupina iz Rovt nad Logatcem. Igrati so začeli že daljnega leta 2011, ko so se predstavili s singlom 'Drowning'. Vmes so se zaradi različnih interesov članov razšli, a so se na odre vrnili leta 2016. Takrat so tudi izdali svoj prvi EP, z naslovom 'Resentment'. Septembra 2020 je izžel njihov prvi album z naslovom Human Error.

Trenutni člani skupine 

 Urban Cigale (bas)
 Neža Dolmovič (bobni)
 Ambrož Cigale (kitara) 
 David Guzelj (vokal)

Nekdanji člani 

 Žan Jakič (bobni)
 Borut Cigale (kitara)
 Primož Arhar (bobni)
Jon Dobrun (kitara, vokal)

Diskografija

EP-ji 

 Resentment (2016)

Studijski albumi 

 Human Error (2020)